Kilcher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kilcher (* 1963), Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich
 Jewel Kilcher (* 1974), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Q’orianka Kilcher (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Yule Kilcher (1913–1998), schweizerisch-amerikanischer Landwirt, Journalist und Politiker
 Stefanie Martin-Kilcher (* 1945), Schweizer Archäologin und Hochschullehrerin